Giżycko (district), een district in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië
 Giżycko (gemeente), een landgemeente in bovenstaand district
 Giżycko (stad), een stad in bovenstaande gemeente